Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Südvorstadt steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Südvorstadt, A–J
 Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Südvorstadt, K–Z